Muziek
 Can't Stop, een lied van Dave Matthews Band
 Can't Stop, een lied van Elbow 
 Can't Stop, een lied van Infected Mushroom 
 Can't Stop, een lied van Lil' O
 Can't Stop, een lied van M83 
 Can't Stop, een lied van Madonna 
 Can't Stop, een lied van Maroon 5 
 Can't Stop, een lied van OneRepublic
 Can't Stop, een lied van Ozomatli 
 Can't Stop, een lied van de Red Hot Chili Peppers uit 2002
 Can't Stop, een lied van Rick James 
 Can't Stop, een lied van Suicidal Tendencies 

Varia
 Can't Stop (spel), een gezelschapsspel van Clipper